Die Bardsragujn chumb 2017/18 war die 26. Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 4. August 2017 und endete am 20. Mai 2018.

Jedes Team spielte sechsmal gegen jedes andere Team, dreimal zu Hause, dreimal auswärts.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017/18